Complement de règim verbal, complement verbal argumental 
 Centre Regionalista Valencià, nom que adoptà la societat València Nova el 1908 quan intentà dur a la pràctica la creació d'una Solidaritat valenciana
 Honda CR-V, vehicle de tipus compact CUV fabricat per Honda des del 1996
 Crv, abreviatura de la Constel·lació del Corb, petita constel·lació d'estels austral 
 CRV, abreviatura de Component Recordable Video, una mena de Laserdisc